Григорий Иванович Орлов (1685, Тверская губерния — , Москва) — военный и государственный деятель Российской империи, новгородский губернатор, действительный статский советник (1742); отец братьев Орловых, сподвижников императрицы Екатерины II.

Биография 
Родился в 1685 году на территории будущей Тверской губернии, в неустановленном на данный момент уезде; отец — Иван Иванович Орлов носил придворное звание стряпчего, умер в 1693 году.

Рано поступил на военную службу; участвовал в турецком и шведском походах, отличился во многих сражениях. Став лично известным Петру I, получил от него в подарок портрет для ношения на золотой цепи. В 1722 году был уже полковником Ингерманландского пехотного полка. Исполнял различные административные поручения;  был командирован в Вятскую провинцию для производства следствия по делу воеводы Чернявского, обвинявшегося во взятках и других противозакониях.

Уволен от военной службы а с производством в генерал-майоры.

а в чине действительного статского советника был назначен новгородским губернатором.

Умер а, похоронен в Москве, в церкви великомученика Георгия Победоносца, что на Всполье (церковь снесена в 1932 году, могила утрачена).

Семья 
Первая жена — Анна, вдова, её первый муж Иван Мясоедов, 8 мая 1717 года Григорию Ивановичу Орлову дано её прожиточное поместье, доставшееся после первого её мужа в Белёвском уезде в селе Погорелом.

Вторая жена — Лукерья Ивановна Зиновьева. Дети:
 Иван (1733—1791)
 Григорий (1734—1783)
 Алексей (1737—1808)
 Фёдор (1741—1796)
 Михаил (р. 1742, умер во младенчестве)
 Владимир (1743—1831)

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Григорий Иванович
Участники Русско-турецкой войны (1710—1713)
Участники Северной войны
Новгородские губернаторы
Генерал-майоры (Российская империя)
Действительные статские советники